En uvular frikativa är ett konsonant språkljud. Det finns i två varianter:

 Tonlös uvular frikativa, IPA-tecken 
 Tonande uvular frikativa, IPA-tecken

Se även
Uvular konsonant
Frikativa

Fonetik
Konsonantljud